Minozzi peut se référer à :

Patronyme 
 Bernardo Minozzi (1699-1769), peintre italien ;
  (1847-après 1909), peintre italien ;
  (1877-1936), peintre italien ;
 Flaminio Innocenzo Minozzi (1735-1817), peintre italien ;
  (1884-1959), prélat catholique italien ;
 Matteo Minozzi (1996-), joueur de rugby à XV italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme